Ла Каида има више значења:

 Ла Каида, Колонија Инду (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каида (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каида (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику